Антуан II де Люксембург-Линьи (; ) — граф де Бриенн и де Линьи. 

Сын Шарля I де Люксембурга и Шарлотты д'Эстутвиль.

Капитан отряда 50 всадников, полковник легионеров Шампани и Бри при Франциске I. Участник Итальянских войн, в 1554 году оборонял Линьи от войск императора Карла V.

Семья 
Жена (7.03.1535): Маргарита Савойская (ум. 1591), дочь Рене Савойского, графа де Виллара, и Анны Ласкарис, графини де Тенда

Дети:
 Жан III  де Люксембург-Линьи (ум. 1576), граф де Бриенн и де Линьи. Жена: Гийеметта (ум. 1592), дочь Роберта IV де Ла Марка, герцога де Буйона, принца Седанского
 Антуан де Люксембург-Линьи (ум. 1573), барон де Пине
 Франсуа де Люксембург-Линьи (ум. 1613), герцог де Пине-Люксембург. Жена 1) (1576): Диана Лотарингская (1558—1597); 2) (1599): Маргарита Лотарингская (1564—1625)
 Анри (ум. во младенчестве)
 Мадлен. Муж: Кристоф Жювенель дез Юрсен (ок. 1525—1588), маркиз де Тренель

Литература 
 , col. 604

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Графы де Бриенн
Участники Итальянских войн
Принцы и сеньоры де Тенгри